Vorstenburg steht für:

 Schloss Fürstenberg (Wünnenberg)
 Burg Fürstenberg (Höingen)

Siehe auch:
 Fürstberg
 Fürstenberg
 Fürstenburg